Ringingen ist der Name folgender Orte:

 Ringingen (Burladingen), ein Ortsteil der Stadt Burladingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Ringingen (Erbach), ein Ortsteil der Stadt Erbach, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg